La tupaia pigmea (Tupaia minor) és una espècie de tupaia de la família dels tupaids. És originària d'Indonèsia, Malàisia i Tailàndia.

Referències 

Tupaies